Mutanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1965), judokate finlandaise
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois